Dette var den 5. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev 1. FC Nürnberg.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1967
Fodbold i 1968